Серия А 1992/1993 — 61-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 6 сентября 1992 года и завершился 6 июня 1993 года. В 13-й раз победителем турнира стал «Милан».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1992/1993
Футбол в Италии в 1992 году
Футбол в Италии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993